La Coppa UEFA 1974-1975 è stata la 4ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal Borussia Mönchengladbach che sconfisse il  nella doppia finale.

Formula 
Per questa edizione la UEFA revocò il terzo club a Scozia e Belgio, concedendolo invece ai Paesi Bassi, oltre all’Austria per supplire alla rinuncia albanese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1974-1975
 Coppa delle Coppe 1974-1975

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Edizioni della Coppa UEFA